Барнато — фамилия. Известные носители:

 Барнато, Барни — англо-южноафриканский предприниматель; конкурент, затем партнёр С. Родса.
 Барнато, Вулф — автогонщик, один из сыновей Б. Барнато.
 Барнато Уокер, Диана — лётчица, дочь В. Барнато.